Кондуктивность:
 Кондуктивность — то же, что удельная электропроводность (особенно, при исследовании жидкостей).
 Кондуктивность почвы — то же, что гидравлическая проводимость.